Бартли има више значења:
 Бартли (Западна Вирџинија)
 Бартли (Небраска)